An der Saison 1989 der European Football League nahmen neun Mannschaften teil. Die Halbfinal- und Finalspiele wurden im italienischen Legnano ausgetragen, weshalb die ortsansässigen Legnano Frogs als Gastgeber automatisch für das Halbfinale qualifiziert waren. Die weiteren Teilnehmer mussten eine oder zwei Vorrunden spielen um ins Halbfinale zu gelangen. Deutschland wurde von den Red Barons Cologne, dem German-Bowl-Sieger von 1988 vertreten. Diese schieden im Halbfinale gegen die Legnano Frogs aus, im Spiel um den dritten Platz mussten sich die Kölner dann den Helsinki Roosters mit 0:7 geschlagen geben. Den Eurobowl III gewannen die Legnano Frogs mit einem 27:23-Sieg gegen die Amsterdam Crusaders. Das Endspiel fand im Stadio Giovanni Mari in Legnano statt.

Spielplan

Turnierplan

Qualifikation

Achtelfinale

Viertelfinale

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Eurobowl III

Weblinks 
 Football-History
 Enciclopedia del football italiano (PDF; 312 kB) Warriors Bologna(italienisch)

1989
American-Football-Saison 1989